Northern Lights může být:

 Northern Lights (film) – film režisérů Roba Nilssona a Johna Hansona z roku 1978
 Northern Lights (kanadská hudební skupina) – kanadská hudební skupina
 Northern Lights (americká hudební skupina) – americká hudební skupina
 Northern Lights (plynovod)

Externí odkazy